Austria:
 Altenfelden – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy:
 Altenfelden – część gminy (Ortsteil) Allersberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Zobacz też:
 Altenfeld